Laodice (en llatí Laodice, en grec antic Λαοδίκη της Μακεδονίας "Laodíke tes Makedonías") era l'esposa d'Antíoc, un dels generals distingits del rei Filip II de Macedònia, i mare de Seleuc I Nicàtor fundador de la dinastia selèucida.

Segons deia, el verdader pare de Seleuc era el deu Apol·lo, tal com li havia revelat un somni. El seu fill va donar el nom de la seva mare a no menys de cinc ciutats de les que va fundar.

Referències

Vegeu també 
 Laodicea

Reis selèucides